Capturez un marsupilami est l'album  de la série de bande dessinée Marsupilami d'André Franquin. L'ouvrage est publié en 2002, soit 15 ans après la sortie du tome 1.

Résumé

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2002
Album Marsu Productions